James Dunn – attore statunitense
 James Dunn – calciatore scozzese
 James Dunn – teologo, accademico e predicatore britannico